Volkssolbad war die zwischen 1945 und 1990 verwendete zusätzliche Bezeichnung der Orte:

 Bad Frankenhausen, Bezirk Erfurt, heute Thüringen
 Bad Kösen, Bezirk Halle, heute Sachsen-Anhalt
 Bad Salzungen, Bezirk Suhl, heute Thüringen
 Bad Sulza, Bezirk Erfurt, heute Thüringen